Kamen – città della Germania
 Michael Kamen – compositore, musicista e direttore d'orchestra statunitense
 Nick Kamen – cantante, musicista ed ex modello inglese

Pagine correlate 

Kamen'
Kámen